Dysaletria är ett släkte av tvåvingar. Dysaletria ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckeldansflugor
Dysaletria